O Örgryte Idrottsällskap, ou simplesmente Örgryte IS, é um clube de futebol sueco localizado na cidade de Göteborg (Gotemburgo). O clube foi fundado a 4 de dezembro de 1887, sendo o clube mais antigo do país. O seu actual presidente é Lars Ranäng. A marca do equipamento é a Umbro.

Estádio 
O clube disputa os seus jogos caseiros no Estádio Gamla Ullevi, com uma capacidade para 16.500 espectadores.

Treinadores do clube 
 1998-03 :  Erik Hamrén

Alcunha 
A alcunha do clube é Sällskapet (A Sociedade)

Patrocínio 
A equipa tem o patrocínio de: Dunross & Co.

Palmarés 
 12 Campeonato Sueco de Futebol (1896, 1897, 1898, 1899, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1913, 1985)
 1 Copa da Suécia (1999–2000) 
 1 Superettan Campeonato Sueco de Futebol 2º Divisão (2007).
 1 Recopa Europeia (1955).

Ligações externas 
Página oficial do clube

		

 
Clubes de futebol fundados em 1887